Miejscowości w USA:
 Downey – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Downey – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bannock